Кури́льские острова́:
 Курильские острова — острова в Тихом океане;
 Курильские острова — острова в дельте реки Дунай, бассейна Чёрного моря   (Атлантического океана). Название было присвоено в 1945 году группе речных островов в честь присоединения одноимённого архипелага в Тихом океане к СССР.